Игнатий Петухо́в:
 Петухов, Игнатий Макарович (1921—2010) — советский учёный, горный инженер, доктор наук, профессор.
 Петухов, Игнатий Павлович (1914—1950) — Герой Советского Союза.